

Sigle 
 Danske Statsbaner – ente ferroviario danese
 De Surinaamsche Bank – banca del Suriname
 Demokrati za Silna Balgarija – Democratici per una Bulgaria Forte, partito politico bulgaro
 Deutsche Schallplatten Berlin (anche DSB Records) – etichetta discografica tedesca
 Dictionary of Scientific Biography – enciclopedia biografica statunitense 
 Dirk Sheringa Beheer – gruppo finanziario ed assicurativo olandese
 Dispute Settlement Body – organismo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio
 Double Side Band – doppia banda laterale, tecnica di modulazione di ampiezza

Codici 
 dsb – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua soraba inferiore

Altri progetti